Nagroda literacka im. Frideberta Tuglasa (oryg. est. Friedebert Tuglase novelliauhind) - estońska nagroda literacka przyznawana od 1971 r. dla autorów najlepszych opowiadań, opublikowanych w minionym roku kalendarzowym. 

Nagroda została ufundowana przez Friedeberta Tuglasa, zasłużonego estońskiego nowelisty w 1970 roku.  Pierwsi laureaci zostali wybrani przez samego Tuglasa i zostali nagrodzeni 2 marca 1971 roku, w dniu urodzin pisarza. Nagroda składa się ze specjalnej publikacji bibliofilskiej i nagrody finansowej przeznaczonej dla zwycięzcy.  

Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu tekstów, które zostały opublikowane, drukiem w zeszłym roku, na łamach czasopisma literackiego (w ostatnich latach jest to głównie Looming, rzadziej Vikerkaar) bądź w zbiorze opowiadań, wybierane są dwa najlepsze opowiadania, które otrzymują nagrody. Nagroda ogłaszana jest 2 marca każdego roku, w rocznicę urodzin Tuglasa, którego imię nagroda upamiętnia.

Laureaci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Informacja o przyznaniu nagrody za rok 2014 na łamach czasopisma Sirp.ee
 Informacja o przyznaniu nagród na Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Literatura estońska
Nagrody literackie
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019